Dies ist eine Liste von Vulkanen auf den Philippinen, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.

Siehe auch 
 Liste von Vulkanen

Weblinks 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program: Worldwide Holocene Volcano and Eruption Information

Einzelnachweise 

!
Philippinen